

Historique 

Fondé en , [walnut + locust] est un webzine musical français basé à Lyon, rédigé entièrement en Anglais. [walnut + locust] s'oriente vers un créneau musical et culturel résoluement indépendant: electronique, experimental, industriel et gothique.
Mis à jour régulièrement, le site propose de nombreuses rubriques: interviews, chroniques, photos et setlists de concerts, ainsi que de nombreux liens vers d'autres sites.

En 2003, le webzine diversifie ses activités et le label indépendant [walnut + locust] voit le jour. La première production CD sort en , la compilation internationale "red: a [walnut + locust] compilation" sur le thème du rouge avec des artistes déjà établis tels HIV+, Earskin (alias Fluffy Erskine, projectionniste de Godspeed You! Black Emperor), Letum (du label suédois Cold Meat Industry) et de nouvelles formations, dont les Lorrains de Muckrackers.

En 2006, le label offrira deux productions MP3 téléchargeables gratuitement, dont un panorama de la scène indépendante Lyonnaise.

Début 2007, [walnut + locust] déménage à Montréal, Québec. Le sampler CD 3 pouces "Delicatessen: A Taste Of [walnut + locust]" sort en  et est exclusivement disponible à travers les distributeurs automatiques du réseau Distroboto.

Discographie 

 2004 : v/a : "red : a [walnut + locust] compilation" (CD)
 2004 : Zbigniew Karkowski : "Intensifier" (CD)
 2005 : Merzbow : "Live In Geneva" (CD)
 2006 : v/a : "dent de lyon" (MP3)
 2006 : .cut featuring Gibet : "Philippe F Remixes" (MP3)
 2006 : v/a : "CrO2 : a tribute to analog" (CD)
 2007 : Maggot Breeder : "Myiasis" (CD)
 2007 : v/a : "Delicatessen: A Taste Of [walnut + locust]" (3" CDr)
 2007 : v/a : "Twisted Faerie Tales : A [walnut + locust] Winter Compilation" (3" CDr)
 2008 : Thee Virginal Brides : "re/collection" (CDr)
 2008 : .cut featuring Gibet : "Theories Of Capitalism" (3" CDr)
 2008 : .cut & Maggot Breeder : "La Voie Sacrée" (3" CDr)
 2008 : The Montreal Nintendo Orkestar / Hitomi Yamamoto : "Split" (3" CDr)
 2008 : v/a : "_post" (3" CDr)
 2008 : Pier-Emmanuel Tremblay : "Pas Assez (Pour Deux)" (3" CDr)
 2008 : "Sous le Microscope : Un Film De Françoise Provencher" (DVDr)
 2009 : The Montreal Nintendo Orkestar "Dinosaur Sex" (3" CDr)
 2009 : Alexandre Saint-Onge "Parcelles De L'imperméable Touché Du Nerf Bonjour Mouchoir Bonsoir Carton..." (3" CDr)
 2009 : Aidan Baker "20080307" (3" CDr)
 2009 : .cut / Maggot Breeder / Kenji Siratori "s/t" (3" CDr)
 2009 : .cut featuring Gibet "A Stale Affair : Bleach Bride Remixed" (3" CDr)
 2009 : Cheerleader 69 "Mother Of The 1966 Bombs" (3" CDr)
 2009 : Pine Tree State Mind Control "Esquimeaux" (3" CDr)
 2009 : Cloudscapes "Unshape" (3" CDr)
 2009 : Pine Tree State Mind Control "Liberal Media Bias" (CDr)
 2009 : .cut featuring Gibet: "Urban Exploration" (DVDr)
 2009 : .cut featuring Gibet / Kulfi / We Are Time "3X3 - Volume One" (CDr)
 2009 : Seven Morgues / Thee Virginal Brides / The Vomit Arsonist "3X3 - Volume Two" (CDr)
 2009 : Montreal Nintendo Orkestar "The Sudoku Masquerade E.p" (7" vinyl)
 2010 : v/a : "Strange Encounters - A [walnut + locust] Sci-Fi Compilation, Volume One" (3" CDr)
 2010 : .cut "Taxidermie" (3" CDr)
 2010 : Montreal Nintendo Orkestar "We Are Offended" (3" CDr)
 2010 : k.a.n.t.n.a.g.a.n.o / Montreal Nintendo Orkestar / Cheerleader 69 "3 x 3 - Volume Three" (CDr)
 2010 : Montreal Nintendo Orkestar "Häxan" (CDr)
 2010 : L.I.M / Thee Virginal Brides / RDC "3x3 Series Two - Volume One" (3" CDr)
 2010 : v/a "Strange Invaders - A [walnut + locust] Sci-Fi Compilation, Volume Two" (3" CDr)
 2010 : Raymonde Howard / Montreal Nintendo Orkestar / Chat Ours "3x3 Series Two - Volume Two" (3" CDr)
 2010 : Fragment / .cut featuring Gibet ".." (cassette)
 2011 : .cut featuring Gibet "Le Monstre Qui N'avait Pas De Nom" (CDr)
 2011 : Thee Virginal Brides "Coïtus Interruptus" (3" CDr)
 2011 : Rei Rea "Tarvine" (3" CDr)
 2011 : Le Montreal Nintendo Orkestar "Angry Teeth" (3" CDr)

Liens externes 
 Walnut + Locust

Label discographique indépendant
Webzine musical